

Patronymes 
 Fanny Kassel, mathématicienne française

Toponymes 
Kassel est le nom de plusieurs localités :
 le nom actuel en allemand de Cassel, ville allemande du Land de Hesse

 le nom en néerlandais et en flamand de Cassel, ville française du département du Nord

 Kassel (Sénégal), village sénégalais de l'arrondissement de Kataba 1.